Carlo Martinelli, regista italiano
Carlo Martinelli, politico italiano
Carlo Martinelli, cantante italiano del gruppo musicale Luminal
Carlo Martinelli, fisico italiano
Carlo Martinelli scrittore, 1918-1969